Лангенберг () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1932—2019) — американский физик и педагог, президент Американской ассоциации содействия развитию науки (1991).
  (ур. Люманн) — немецкая гандболистка, чемпионка мира в составе сборной ГДР (1978).

Топоним 
 Лангенберг — коммуна в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия (Германия).
 Лангенберг — гора в Германии.